Župnija Ptuj - Sv. Ožbalt je rimskokatoliška teritorialna župnija,dekanije Ptuj, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 

 Cerkev sv. Ožbalta, Ptuj (župnijska cerkev)
 Cerkev sv. Leopolda Mandića, Ptuj

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Ptuj - Sv. Ožbalt
Dekanija Ptuj
Ustanove na Ptuju